Leitner:
 
  (1912  1996)
 Karin Leitner (º  1972, Wien), en østrigsk fløjtenist
  (1800, Graz  1890, Graz)
  (1869  1957)
 
 (1864, Hajdúsámson  ?)
 
  (º  1977)
 
 
 , pseudonymet: Lukács Zoltán (1896, Nagyvárad  1945, KZ), en ungarsk forfatter, oversætter, redaktør af transsylvanske jødisk oprindelse

Referencer 

Tyske efternavne
Jødiske efternavne